Ljubičevac je lahko:
 Ljubičevac, Kladovo (Srbija)
 Ljubičevac, Stragari (Srbija)